Tomasz Tomaszewski (1910–1972) – polski pilot, żołnierz AK
 Tomasz Tomaszewski (ur. 1953) – polski fotograf, twórca fotografii prasowych
 Tomasz Tomaszewski (ur. 1956) – polski aktor, model, komentator tenisa, syn Bohdana